Мичу́ринское (), село,
Старо-Мерчинский поселковый совет,
Валковский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321256004. Население по переписи 2001 г. составляет 331 (144/187 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Мичуринское находится в 2-х км от посёлка Газовое и в 3-х от железнодорожной станции Газовое, рядом большой садовый массив.

История 
 1665 - дата основания.
 После ВОСР село было переименовано в Мичуринское в честь известного селекционера растений Мичурина.

Объекты социальной сферы 
 Школа I-III ст.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Объекты, названные в честь Ивана Мичурина
Населённые пункты Валковского района